Mahaveer Raghunathan (* 17. November 1998 in Chennai) ist ein indischer Automobilrennfahrer. 2019 startete Raghunathan in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Karriere 
Raghunathan begann seine Motorsportkarriere 2011 im Kartsport, in dem er bis 2013 aktiv blieb. 2012 debütierte Raghunathan im Formelsport und absolvierte vier Gaststarts in der JK Racing Asia Series. 2013 fuhr er in der MRF Challenge Formel 1600 und erreichte den sechsten Gesamtrang. Darüber hinaus nahm er an drei Rennen der chinesischen Formel Masters teil. 2014 wechselte Raghunathan nach Europa und trat für F & M in der italienischen Formel-4-Meisterschaft an. Ein vierter Platz in der Meisterschaftswertung war sein bestes Ergebnis. Er beendete die Saison auf dem zwölften Gesamtrang, während sein Teamkollege Mattia Drudi Gesamtzweiter wurde.

Anfang 2015 nahm Raghunathan in Indien an einem Rennen der MRF Challenge Formel 2000 teil. Anschließend kehrte er nach Europa zurück und erhielt bei Motopark Academy ein Cockpit für die europäische Formel-3-Meisterschaft 2015. Er trat zur letzten Veranstaltung nicht an und ein 20. Platz war sein bestes Resultat. Ferner absolvierte er je zwei Gaststarts in der alpinen Formel Renault und der Euroformula Open.

In der Saison 2016 fuhr Raghunathan für das von Coloni geleitete italienische Team PS Racing in der Auto GP. Neben Luis Michael Dörrbecker war er der einzige Fahrer, der zu jedem Rennen antrat. Raghunathan wurde mit 151 zu 222 Punkten Zweiter hinter Dörrbecker. Da die Rennen zum Teil zusammen mit der Boss GP ausgetragen wurden, wurde Raghunathan auch hier gewertet. Mit zwei Podest-Platzierungen wurde er Fünfter in der Formel-Klasse. Darüber hinaus nahm Raghunathan für Koiranen GP an einer Veranstaltung der GP3-Serie teil.

2019 trat Raghunathan in der FIA-Formel-2-Meisterschaft für MP Motorsport an. Er schloss die Saison mit nur einem Punkt auf dem 20. Platz ab. Während der Saison sammelte er so viele Strafpunkte, dass er trotz eines Ausschlusses vom Rennwochenende in Spielberg genug Strafpunkte erreichte, um ein zweites Mal ausgeschlossen zu werden. Seinen Startplatz in Österreich übernahm der Mexikaner Patricio O’Ward, die zweite Strafe musste Raghunathan nicht antreten, da sie nach dem letzten Training in Abu Dhabi ausgesprochen wurde. Das Reglement der Saison 2019 sah einen Rennausschluss immer erst für das darauffolgende Wochenende vor, zudem behalten Strafpunkte nur innerhalb einer Saison ihre Gültigkeit. In der Folge wurde das Reglement für die Saison 2020 geändert, sodass Rennausschlüsse nunmehr auch innerhalb eines Wochenende möglich sind. Zusätzlich erwog der damalige FIA-Präsident Jean Todt nach Raghunathans Saison eine Mindestanzahl an Superlizenz-Punkten für die Junior-Formel Kategorien einzuführen. Damit solle verhindert werden, dass unqualifizierte Fahrer Cockpits belegen.

Besonderes Aufsehen erlangte außerdem eine Szene beim Training in Baku, wo Raghunathan es nicht schaffte, in der Auslaufzone ohne Hilfe der Marshalls zu wenden.

Im August 2021 testete Raghunathan mit dem Alfa Romeo Racing C38 erstmals ein Formel-1-Fahrzeug zusammen mit Théo Pourchaire am Hungaroring. Er fuhr 71 Runden und war bei seiner schnellsten Runde 1,9 Sekunden langsamer als Pourchaire.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website von Mahaveer Raghunathan
 Karrierestatistik von Mahaveer Raghunathan (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Indien)
Inder
Geboren 1998
Mann